Аратама мару (Кандзи:) был торговым судном Японской империи. Спущенный на воду в 1938 году, корабль использовался в качестве военного транспорта во время Второй мировой войны. Судно было поражено торпедой, выпущенной с американского корабля  12 марта 1944 года, когда оно приближалось к Гуаму в составе японского конвоя снабжения. 

Судно потерпело крушение и затонула, после чего дрейфовало и остановилось прямо внутри рифа, окаймляющего  на юго-восточном побережье Гуама. Вскоре после этого затонувший корабль был частично утилизирован, а в 1960-х годах был почти полностью разобран. Корпус и некоторые элементы его надстройки остались в воде. Судно также было предметом сувенирного дайвинга, и на его положение и состояние повлияло несколько тайфунов.

Обломки корабля были занесены в Национальный реестр исторических мест США в 1988 году.

Примечания 

Корабли Японии периода Второй мировой войны